TFM ima više značenja.

 TFM (piscicid), 3-trifluorometil-4-nitrofenol
 TFM (radio)